Gustav Kirchhoff – niemiecki fizyk
 Kirchhoff (krater księżycowy)

Inne:
 Prawa Kirchhoffa